Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die AEGON Championships 2012. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 27 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 7. bis 9. Juni 2012 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 160 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in London